7250 Kinoshita - um asteroide da cintura principal, a 2,1162248 UA. 
Minami Kinoshita
Ayumi Kinoshita - uma atriz japonesa. 
Houka Kinoshita - um ator japonês.
Desambiguação